18. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 10.-29. децембра 1966. год. Победу је однео Боби Фишер.

Турнирска табела

Референце 

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1966.